Nikolai Tschagin () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Iwanowitsch Tschagin (1831–1915), russischer Generalleutnant 
 Nikolai Michailowitsch Tschagin (1823–1909), russischer Architekt